Cornbread – chleb z mąki kukurydzianej i pszennej (z dodatkiem tłuszczu, mleka i sody)

Cornbread lub corn bread może też oznaczać:
 Cedric „Cornbread” Maxwell (1955–) – amerykański koszykarz (skrzydłowy)
 Hal „Cornbread” Singer (1919–2020) – amerykański muzyk R&B, bandleader i saksofonista jazzowy
 Corn Bread – utwór instrumentalny (wyk. Hal Singer Sextette; 1948)